Neubrunn heißen folgende geographischen Objekte:

Kommunen:
 Neubrunn (Thüringen), Gemeinde im Südwesten Thüringens im Landkreis Schmalkalden-Meiningen
 Neubrunn (Unterfranken), Markt im unterfränkischen Landkreis Würzburg

Gemeindeteile und Orte:
 Neubrunn (Illmensee), Dorf im Gemeindeteil Ruschweiler von Illmensee im Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg 
 Neubrunn (Kirchlauter), Kirchdorf der Gemeinde Kirchlauter im Landkreis Haßberge, Bayern 
 Neubrunn (Neubrunn, Unterfranken), Hauptort der Gemeinde Neubrunn in Unterfranken
 Neubrunn (Gemeinde Seewalchen), Ortschaft von Seewalchen am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Neubrunn (Turbenthal), Ortschaft der Gemeinde Turbenthal, Kanton Zürich

Historisch:
 Neubrunn Ortswüstung beim heutigen Ernsttal, Ortsteil Mörschenhardt, Gemeinde Mudau, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Neubrunn, deutscher Name von Szczawina, Dorf in der Gemeinde Bystrzyca Kłodzka, Powiat Kłodzki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen

Gewässer:
 Neubrunn (Fluss),  linker Zufluss der Schleuse in Schönbrunn, Gemeinde Schleusegrund, Landkreis Hildburghausen, Thüringen

Siehe auch:
 Neubrunnen
 Neuer Brunnen
 Neuborn
 Neubronn